Lilla Svartsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Svartsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (4,84 ha)
Lilla Svartsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (13 ha)
Lilla Svartsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,

Se även
Svartsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn